Александр Полежаев: Полежаев, Александр Борисович (1897—1969) — советский футболист.
 Полежаев, Александр Иванович (1804—1838) — русский поэт и переводчик.